Stadshavens (Rotterdam)
Stadshavens (Groningen)